Crassispira liella är en snäckart som först beskrevs av Corea 1934.  Crassispira liella ingår i släktet Crassispira och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
liella